Ivaylo Chochev (Pleven, 18 de fevereiro de 1993) é um futebolista búlgaro que atua como meio-campo. Atualmente joga pelo CSKA Sófia.

Ligações externas 
 Perfil em Transfermarkt

Naturais de Pleven
Futebolistas da Bulgária
Futebolistas do PFK CSKA Sofia
Futebolistas do Palermo Football Club
Futebolistas do Pescara Calcio
Jogadores da Seleção Búlgara de Futebol